Vibrac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Vibrac (Charente) im Département Charente
 Vibrac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime